Whisper Not () — тридцать четвёртый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный на лейбле Verve Records в 1967 году под студийным номером Verve V6-4071.

В 2002 году Verve перевыпустила запись в формате CD со студийным номером Verve 314 589 478-2.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
Треки 1-2, 7-12:
 Стью Уильямсон — труба.
 Билл Перкинс — тенор-саксофон.
 Джимми Роулз — фортепиано.
 Эл Виола — гитара.
 Джо Мондрагон — контрабас.
 Шелли Мэнн — барабаны.
 Марти Пейч — аранжировки, дирижирование.
Треки 3-6:
 Гарри Эдисон — труба.
 Чак Бергхофер — контрабас.
 Луи Беллсон — барабаны.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Verve Records